Godech kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Godetj, kommun, Oblast Sofija, 
 Godetj, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Godetj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar